Box Elder Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Box Elder Peak (Box Elder County, Utah)
 Box Elder Peak (Utah County, Utah)